Gembruch ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Gembruch (* 1954), deutscher Mediziner
 Werner Gembruch (1918–1988), deutscher Historiker